Huanca Sancos (stad), een stad in Peru
Huanca Sancos (provincie), een provincie van Peru
Huanca Sancos (district), een district van Peru